Неозаглавеното продължение на „Годзила срещу Конг“ е предстоящ американски чудовищен филм от 2024 г. на режисьора Адам Уингард. Като продължение на „Годзила срещу Конг“ (2021), той ще е петия филм на MonsterVerse на „Леджендари Пикчърс“. По времето на боксофис и стрийминг успеха на първия филм по време на пандемията от COVID-19, „Леджендари“ обяви продължението през март 2022 г., и че снимките ще започнат по-късно в годината. През 2022 г., е обявено, че Уингард отново е обявен като режисьор, и че Дан Стивънс се включи в актьорския състав за главна роля. Снимките започват на 29 юли 2022 г. в Гоулд Коуст, Куинсланд.

Филмът е насрочен да излезе по кината на 15 март 2024 г. в IMAX.

Източници

Външни препратки 
 

Филми от 2024 година
Филми на Уорнър Брос
Американски екшъни
Американски приключенски филми